БАЗ может обозначать:

Техника 
 Брянский автомобильный завод и его продукция:
 БАЗ-5921 — специальное трёхосное плавающее шасси для тактического ракетного комплекса 9К79 «Точка».
 БАЗ-5937 — специальное трёхосное плавающее шасси для зенитно-ракетного комплекса 9К33 «Оса».
 БАЗ-8027 — двухосное полноприводное внедорожное габаритное шасси для установки автокрана.
 БАЗ-8029 — трёхосное шасси для установки автокрана с колёсной формулой 6×4.
 Бориспольский автозавод и его продукция:
 БАЗ-2215 — автобус особо малого класса, предназначен для перевозки пассажиров на городских коммерческих маршрутах.
 БАЗ-А079 — автобус малого класса, предназначенный для перевозки пассажиров на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Аббревиатура 
 Благовещенский арматурный завод
 Богучанский алюминиевый завод
 Богословский алюминиевый завод
 Белгородский абразивный завод

Персоналии 
 Лурман, Баз — австралийский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер.
 Уорн, Баз — британский рок-музыкант.

См. также 
 Игнасио Баз — аргентинский художник-портретист.
 BAS